Коржи () — село,
Коржевский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924185401. Население по переписи 2001 года составляло 831 человек .

Является административным центром Коржевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Зеленовщина,
Пески,
Садовое и
Ярмолинцы.

Географическое положение 
Село Коржи находится на берегу безымянного ручья, который через 2 км впадает в реку Сула,
выше по течению реки Сула на расстоянии в 0,5 км расположено село Садовое.

Происхождение названия 
По распространенной среди жителей села легенде оно было основано казаком по имени Корж, переселившимся сюда с сыновьями из Запорожской Сечи.

История 
 Село Коржи известно с начала XVIII века - первое упоминание о нём в архиве относится к 1712 году. Предположительно было основано в конце XVII века в период Руины.
 Вблизи села Коржи обнаружены курганные могильники скифских времен (VII–III вв. до н.э.), поселения чєрняховской культуры (II-VI вв.) и древнерусское городище.

Объекты социальной сферы 
 Школа, основана в 1905 году, действует до сих пор. В 2005 году в селе отмечалось её 100-летие.

Примечания